Lásd még: Főutca (egyértelműsítő lap).

Fő utak és Fő utcák az alábbi helyeken találhatók:
 Fő út, Budapest XV. kerülete
 Fő út, Dunaharaszti
 Fő út, Újszász

 Fő utca, Budapest I-II. kerülete
 Fő utca, Budapest XIX. kerülete
 Fő utca, Balkány
 Fő utca, Kaposvár
 Fő utca, Székesfehérvár